Alldeutsche Bewegung steht für:

 Alldeutsche Vereinigung in Österreich-Ungarn
 Alldeutscher Verband im Deutschen Reich